Sandler är ett efternamn som burits av bland andra

 Adam Sandler (född 1966) amerikansk skådespelare
 Anna Sandler (född 1973) svensk illustratör
 Jackie Sandler (född 1974) amerikansk skådespelerska
 Johan Sandler (1858–1929) svensk folkhögskoleman, liberal riksdagsman
 Karen Sandler, amerikansk jurist
 Maja Sandler (1877–1971), aktivist för husmorssemester
 Rickard Sandler (1884–1964) svensk riksdagsman, statsminister och folkbildare
 Örjan Sandler (född 1940) svensk skridskolöpare

Svenska efternamn